Богуславська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Богуславська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Богуславська волость — Канівського повіту Київської губернії;
 Богуславська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії.